Biograd na Moru, ville du comitat de Zadar en Croatie ;
 Langues moru-madi, groupe de langues soudaniques centrales ;
 Marie-Louise Moru (1925-1943), résistante française ;
 Petrovac na Moru, ville côtière du Monténégro.